Un spam ou pourriel au Québec, est un courrier électronique indésirable, généralement publicitaire.
 Spam est une marque de commerce de viande en conserve.
 Spam est un sketch des Monty Python, lié à la marque de viande, et qui a donné son nom au courrier indésirable.